Hara László (1915–2001) magyar fagottművész, tanár
 Hara László (1943–1993) magyar fagottművész, tanár